Пастухов Євген Олександрович — радянський, український звукооператор.

Народ. 26 серпня 1955 р. в родині службовця. Закінчив Київський політехнічний інститут й Вищі курси Держкіно СРСР (1981). Працює на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка.

Оформив кінокартини: «Карусель» (1983), «В лісах під Ковелем» (1984, т/ф, 3 с), «На крутизні» (1985), «Пароль знали двоє» (1985), «Випадок з газетної практики» (1987), «Штормове попередження» (1988), «Загибель богів» (1988), «Зелений вогонь кози» (1989), «Інший» (1989), «Савраска» (1989), «Проєкт „Альфа“» (1990), «Яма» (1990), «Два кроки до тиші» (1991), «Козаки йдуть» (1991), «Обітниця» (1993), «Дорога на Січ» (1994, у співавт), «І мертвим, і живим» (1997) та ін.

Член Національної Спілки кінематографістів України.

Посилання 
 
 Фільмографія на dic.academic.ru

Персоналії за алфавітом
Українські звукооператори
Звукооператори
Українські звукорежисери
Звукорежисери
Члени Національної спілки кінематографістів України
Випускники КПІ
Кінематографісти СРСР
Кінематографісти XX століття
Працівники Кіностудії ім. Довженка